Согдіана — історична область у середній Азії.
 Согдіана (футбольний клуб) — узбецький футбольний клуб із міста Джиззак.
 Согдіана (співачка) (справжнє ім'я Оксана Володимирівна Нечитайло, *1984) — узбецька і російська естрадна співачка.